Последний отсчёт:
 «Последний отсчёт» — американский научно-фантастический фильм 1980 года.
 «Последний отсчёт» — австралийско-американский фантастический боевик 1992 года.